Plusieurs personnes sont connues sous le titre de Maurice de Saxe :
 Maurice de Saxe (1521-1553), prince de Saxe dès 1547 ;
 Maurice de Saxe (1696-1750), maréchal général français.